Terranova i Labrador, província del Canadà
 Terranova, illa del Canadà
 Riu Terranova, a l'illa de Terranova
 Ducat de Terranova, títol del regne a Sicília 
 Marquesat de Terranova, títol del Regne a Espanya, creat el 1619 
 Terranova o Terranova Pausania, antic nom d'Òlbia (Sardenya)
 Golf de Terranova a Sardenya
 Terranova, llogaret de Puerto Rico
 Terranova Sappo Minulio
 Terranova (Cerdanyola del Vallès)
 Terranova, pel·lícula de Ferran Llagostera